Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Stanislav Birner e Jaroslav Navrátil 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)

 Anders Järryd /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Mansour Bahrami /  Diego Pérez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1987